Кокал — персонаж древнегреческой мифологии;
 Кокал (Бразилия) — муниципалитет в штате Пиауи.